Сады, па́рки и скве́ры Симферо́поля — это список всех зеленых зон в пределах города Симферополя. Симферополь имеет уникальные зеленые зоны с редкими породами деревьев и кустарников. Основной ареал зеленых насаждений — центральный район Симферополя и территория, прилегающая к реке Салгир.

Примечания 

Списки:Симферополь